Vai peut-être :
 l’orthographe alternative de vaï, le nom d’un peuple, d’une langue et d’un syllabaire du Libéria
 l’abréviation en statistiques de « variable aléatoire indépendante »
 Vai, ville de Crète
 un patronyme :
 Steve Vai
Vai est un film réalisé en 2019, par neUfs réalisatrices des Îles du Pacifique